Josh Smith (1985-), joueur américain de basket-ball 
 Joshua B. Smith (paléontologue), paléontologue
 Joshua Smith (1992-), joueur américain de basket-ball